

Избранное кино

Мировое кино 
 «Авалон»/Avalon, США (реж. Барри Левинсон)
 «Белый охотник, чёрное сердце»/White Hunter Black Heart, США (реж. Клинт Иствуд)
 «Блюз о лучшей жизни»/Mo' Better Blues, США (реж. Спайк Ли)
 «Быстрые перемены»/Quick Change, США (реж. Билл Мюррей)
 «Ведьмы»/The Witches, США (реж. Николас Джек Роуг)
 «Вид на жительство»/Green Card, Франция-Австралия-США (реж. Питер Уир)
 «Внутреннее расследование»/Internal Affairs, США (реж. Майк Фиггис)
 «Вспомнить всё»/Total Recall, США (реж. Пол Верховен)
 «Гавана»/Havana, США (реж. Сидни Поллак)
 «Гамлет»/Hamlet, Великобритания (реж. Франко Дзеффирелли)
 «Голос луны»/La Voce Della Luna, Италия-Франция (реж. Федерико Феллини)
 «Два Джейка»/The Two Jakes, США (реж. Джек Николсон)
 «Два злобных взгляда»/Due Occhi Diabolici, США-Италия (реж. Джордж Ромеро и Дарио Ардженто)
 «Девушка со спичечной фабрики»/Tulitikkutehtaan tyttö, Финляндия-Швеция (реж. Аки Каурисмяки)
 «Детсадовский полицейский»/Kindergarten Cop, США (реж. Айван Райтман)
 «Дик Трэйси»/Dick Tracy, США (реж. Уоррен Битти)
 «Дикая орхидея»/Wild Orchid, США (реж. Залман Кинг)
 «Дикие сердцем»/Wild At Heart, США (реж. Дэвид Линч)
 «Дни грома»/Days of Thunder, США (реж. Энтони Д. Л. Скотт)
 «Доверие»/Trust, США (реж. Хэл Хартли)
 «Другие сорок восемь часов»/Another 48 HRS., США (реж. Уолтер Хилл)
 «За завесой секретности»/Hidden Agenda, Великобритания-Ирландия (реж. Кен Лоуч)
 «Запретный танец»/The Forbidden Dance, США (реж. Грейдон Кларк)
 «Игра с огнём»/The Hot Spot, США (реж. Деннис Хоппер)
 «Изнанка судьбы»/Reversal Of Fortune, США (реж. Барбет Шрёдер)
 «Кидалы»/The Grifters, США (реж. Стивен Фрирз)
 «Колодец и маятник»/The Pit And The Pendulum, США (реж. Стюарт Гордон)
 «Коматозники»/Flatliners, США (реж. Джоэл Шумахер)
 «Король Нью-Йорка»/King Of New York, США-Италия (реж. Абель Феррара)
 «Костёр тщеславия»/The Bonfire of the Vanities, США (реж. Брайан Де Пальма)
 «Кошмарный концерт»/Un Gatto Nel Cervello, Италия (реж. Лючио Фульчи)
 «Красотка»/Pretty Woman, США (реж. Гарри Маршалл)
 «Креветка на сковородке»/The Shrimp On The Barbie, США (реж. Алан Смити)
 «Крепкий орешек 2»/Die Hard 2, США (реж. Ренни Харлин)
 «Крёстный отец. Часть III»/The Godfather: Part III, США (реж. Фрэнсис Форд Коппола)
 «Ламбада»/Lambada, США (реж. Джоэл Силберг)
 «Луна-44»/Moon 44, Германия (реж. Роланд Эммерих)
 «Мадо, до востребования»/Mado, Poste Restante, Франция (реж. Александр Адабашьян)
 «Мастер и Маргарита»/Mistrz I Małgorzata, Польша (реж. Мацей Войтышко)
 «Месть»/Revenge, США (реж. Энтони Д. Л. Скотт)
 «Милу в мае»/Milou en mai, Франция-Италия (реж. Луи Маль)
 «Мистер и миссис Бридж»/Mr. & Mrs. Bridge, США (реж. Джеймс Айвори)
 «Муж парикмахерши»/Le Mari De La Coiffeuse, Франция (реж. Патрис Леконт)
 «Назад в будущее 3»/Back To The Future 3, США (реж. Роберт Земекис)
 «Никита»/Nikita, Франция-Италия (реж. Люк Бессон)
 «Новичок»/The Rookie, США (реж. Клинт Иствуд)
 «Ностальгия по папочке»/Daddy Nostalgie, Франция (реж. Бертран Тавернье)
 «Ночной народ»/Nightbreed, США (реж. Клайв Баркер)
 «Ночь живых мертвецов»/Night of the Living Dead, США (реж. Том Савини)
 «Один дома»/Home Alone, США (реж. Крис Коламбус)
 «Оно»/The it, США (реж. Томми Ли Уоллес)
 «Опекун»/The Guardian, США (реж. Уильям Фридкин)
 «Открытки с края бездны»/Postcards From The Edge, США (реж. Майк Николс)
 "Охота за «Красным октябрём»/The Hunt for Red October, США (реж. Джон Мактирнан)
 «Паприка»/Paprika, Италия (реж. Тинто Брасс)
 «Парень со странностями»/Far Out Man, США (реж. Томми Чонг)
 «Перекрёсток Миллера»/Miller’s Crossing, США (реж. Братья Коен)
 «Погребённые заживо»/Buried Alive, США (реж. Фрэнк Дарабонт)
 «Под покровом небес» / The Sheltering Sky, Великобритания-Италия (режиссёр Бернардо Бертолуччи)
 «Посмотри на рай»/Come See The Paradise, США (реж. Алан Паркер)
 «Презумпция невиновности»/Presumed Innocent, США (реж. Алан Пакула)
 «Привидение»/Ghost, США (реж. Джерри Цукер)
 «Призрак в опере»/The Phantom Of The Opera, Великобритания-США (реж. Тони Ричардсон)
 «Птичка на проводе»/Bird on a Wire, США (реж. Джон Бэдэм)
 «Пуля в голове»/喋血街頭, Гонконг (реж. Джон Ву)
 «Район „Пасифик хайтс“»/Pacific Heights, США (реж. Джон Шлезингер)
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»/Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Великобритания-Югославия (реж. Том Стоппард)
 «Сад»/The Garden, Великобритания-Германия-Япония (реж. Дерек Джармен)
 «Самопроизвольное возгорание»/Spontaneous Combustion, США (реж. Тоуб Хупер)
 «Свяжи меня!»/¡Átame!, Испания (реж. Педро Альмодовар)
 «Сдвиг по фазе»/Loose Cannons, США (реж. Боб Кларк)
 «Секс и перестройка»/Sex et perestroïka, Франция (реж. Франсис Леруа, Франсуа Жуффа)
 «Сержант Кабукимен из нью-йоркской полиции»/Sgt. Kabukiman N.Y.P.D., США (реж. Ллойд Кауфман)
 «Славные парни»/Goodfellas, США (реж. Мартин Скорсезе)
 «Случайные потрясения»/Opportunity Knocks, США (реж. Дональд Петри)
 «Смерти вопреки»/Hard To Kill, США (реж. Брюс Малмут)
 «Сны»/夢, Япония (реж. Акира Куросава)
 «Спонтанное возгорание»/Spontaneous Combustion, США (реж. Тоуб Хупер)
 «Танцы с волками»/Dances With Wolves, США (реж. Кевин Костнер)
 «Точка кипения»/3-4×10月, Япония (реж. Такэси Китано)
 «Тяжело умирать»/Hard To Die, США (реж. Джим Уайнорски)
 «У всех всё в порядке»/Stanno Tutti Bene, Италия-Франция (реж. Джузеппе Торнаторе)
 «Узкая грань»/Narrow Margin, США (реж. Питер Хайамс)
 «Улицы»/Streets, США (реж. Кэтт Ши)
 «Уран»/Uranus, Франция (реж. Клод Берри)
 «Фантоцци берёт реванш»/Fantozzi alla riscosa, Италия (реж. Нери Паренти)
 «Франкенштейн восстал»/Frankenstein Unbound, США-Италия (реж. Роджер Корман)
 «Часы отчаяния»/Desperate Hours, США (реж. Майкл Чимино)
 «Человек тьмы»/Darkman, США (реж. Сэм Рэйми)
 « Черепашки Ниндзя: Вместе против Шреддера»/Teenage Mutant Ninja Turtles, США (реж. Стив Бэррон)
 «Эдвард Руки-ножницы»/Edward Scissorhands, США (реж. Тим Бёртон)
 «Элис»/Alice, США (реж. Вуди Аллен)
 «Этой ночью я опасна»/I’m Dangerous Tonight, США (реж. Тоуб Хупер)
 «Я нанял убийцу»/I Hired a Contract Killer, Финляндия (реж. Аки Каурисмяки)

Советское кино

Художественно-игровое кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 День казни (реж. Гюльбениз Азимзаде).
 Ловушка (реж. Расим Исмайлов).
 Не влезай, убьёт! (реж. Джахангир Мехтиев).

Фильмы БССР 
 «Вечный муж», (реж. Евгений Марковский)
 «Всё впереди», (реж. Николай Бурляев)
 «Наш человек в Сан-Ремо», (реж. Александр Ефремов)
 «Плач перепёлки»
 «Прости нас, мачеха Россия»
 «Человек из чёрной „Волги“», (реж. Николай Лукьянов)

Фильмы Грузинской ССР 
 «Белые флаги», (реж. Григорий Лордкипанидзе)
 «Осада», (реж. Омари Гвасалия)
 «Приближение», (реж. Александр Рехвиашвили)
 «Спираль», (реж. Гиули Чохонелидзе)
 «Турандот», (реж. Отар Шаматава)
 «Яков, сын Сталина», (реж. Абашидзе, Деви Константинович)

Фильмы РСФСР 
 «Анекдоты», (реж. Виктор Титов)
 «Бабник», (реж. Анатолий Эйрамджан)
 «Бакенбарды», (реж. Юрий Мамин)
 «Бля», (реж. Ефим Гальперин); переименован в Сэнит зон.
 «Взбесившийся автобус», (реж. Георгий Натансон)
 «Враг народа — Бухарин», (реж. Леонид Марягин)
 «Дамский портной», (реж. Леонид Горовец)
 «Делай — раз!», (реж. Андрей Малюков)
 «Духов день», (реж. Сергей Сельянов)
 «Еврейское счастье», (реж. Виталий Манский)
 «Зверобой», (реж. Андрей Ростоцкий)
 «Зимняя вишня — 2», (реж. Игорь Масленников)
 «Ловушка для одинокого мужчины», (реж. Алексей Коренев)
 «Мистификатор», (реж. Ян Михайлов)
 «Моя морячка», (реж. Анатолий Эйрамджан)
 «Нет чужой земли», (реж. Барас Халзанов)
 «По прозвищу „Зверь“», (реж. Александр Муратов)
 «Ребро Адама», (реж. Вячеслав Криштофович)
 «Рой», (реж. Владимир Хотиненко)
 «Сестрички Либерти», (реж. Владимир Грамматиков)
 «Собачий пир», (реж. Леонид Менакер)
 «Сто дней до приказа», (реж. Хусейн Эркенов)
 «Танк „Клим Ворошилов-2“», (реж. Игорь Шешуков)
 «Шапка», (реж. Константин Воинов)
 «Я объявляю вам войну», (реж. Ярополк Лапшин)

Фильмы совместных производителей

Двух и более киностудий и двух союзных республик 
 «Адвокат» («Убийство на Монастырских прудах»), (реж. Искандер Хамраев)
 «Облако-рай» (реж. Николай Досталь)
 «Палач», (реж. Виктор Сергеев)

Двух стран 
 «Автостоп», (реж. Никита Михалков)
 «Десять лет без права переписки», (реж. Владимир Наумов)
 «Дураки умирают по пятницам», (реж. Рудольф Фрунтов; совм. с Болгарией)
 «Мать», (реж. Глеб Панфилов)
 «Николай Вавилов», (реж. Александр Прошкин)
 «Паспорт», (реж. Георгий Данелия)
 «Такси-блюз», (реж. Павел Лунгин)
 «Царская охота», (реж. Виталий Мельников)
 «Чернов/Chernov» (реж. Сергей Юрский)

Фильмы УССР 
 «Гамбринус», (реж. Дмитрий Месхиев-младший)
 «Дрянь», (реж. Анатолий Иванов)
 «Имитатор», (реж. Олег Фиалко)
 «Морской волк», (реж. Игорь Апасян)
 «Сукины дети», (реж. Леонид Филатов)

Документальное кино 
 «Так жить нельзя», (реж. Станислав Говорухин)

Награды

Кинофестиваль в Авориазе

Персоналии

Скончались 
 6 января — Ганс Ярай, австрийский писатель, певец, актёр театра и кино.
 25 января — Ава Гарднер, американская актриса.
 8 февраля — Каталин Каради, венгерская актриса и певица.
 15 апреля — Грета Гарбо, шведская и американская актриса.
 19 апреля — Сергей Филиппов, советский актёр.
 27 мая — Инна Гулая, советская актриса.
 12 июня — Николай Граббе, советский киноактёр.
 19 июля — Георгий Бурков, советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, заслуженный артист СССР (1980).
 21 июля — Сергей Параджанов, советский кинорежиссёр и сценарист.
 8 сентября — Борис Тенин, советский актёр театра и кино.
 15 октября — Дельфин Сейриг, французская актриса.
 17 октября — Эмми Юркка, финская актриса театра и кино, режиссёр.
 22 октября — Николай Рыбников, советский актёр, народный артист СССР (1981).
 25 октября — Вернер Бергман, немецкий кинооператор.
 27 октября — Уго Тоньяцци, итальянский актёр, кинорежиссёр.
 14 ноября — Леонид Трауберг, советский кинорежиссёр и сценарист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР